Éric Delmare est un artiste contemporain. Il est né le  au Maroc, élevé en Argentine et en Suisse. Il vit et travaille entre la France et l'Afrique.

Éric Delmare est membre du groupe République Ambulante, think tank artistique formé par des cinéastes, écrivains, musiciens, historiens, et peintres sur la pensée absurde et l’esthétique. Nommé symboliquement en 1984 par ce groupe « Ministre de la Poésie », diplômé en mathématique appliquée, c’est pourtant vers l’art qu’il commence en travaillant plusieurs années sur des projets à partir de récupération.

Éric Delmare expose depuis 1988 à Paris, Berlin, Mexique, Suisse… Pour ses projets de sculpture et peinture, il obtient de nombreuses nominations, au Mexique, au Burkina Faso, en République dominicaine et en France. Éric Delmare réalise son premier jeu d'échecs en 1987 qui lui vaut le prix de la ville de Dreux. À la fin des années 1980, il expose ensuite à l’UNESCO en 1995 une série de portraits dans la salle des pas perdus, exposition inaugurée par Gabriel García Márquez. Entre 2000-2005, Éric Delmare réalise plusieurs grands projets au Burkina Faso et au Mali, dont la réalisation de l’Arche de Noé (100 arbres peints sur la lagune du petit Balé) ainsi que la Maison Sculpture Habitable. En , Éric Delmare gagne la Bourse catégorie sculpture du consortium IntiDev basé à New York.

Principales réalisations
 1998 : réalisation d’une très grande sculpture en verre soufflé et acier pour un jardin de sculpture, collection Ming, France
 2004 : expose 138 peintures et sculpture a la chapelle royale de Dreux
 2005 : commande de deux peintures animalières pour Thoiry
 2006 : fresque murale pour la comtesse et le comte Hugues d’Annoux, Paris
 2007 : expose 120 œuvres à la Noaber Foundation, Zürich
 2008 : réalise une fresque Murale pour le Musée du Champagne Bollinger, Aÿ-Champagne

Ouvrages
 Carnets d’Atelier, éditions Mémoire Vivante, 2002
 Mémoire du Sinaï, poésie, éditions Mémoire Vivante, 2005
 Todos Santos « le coin des anges », poésie, éditions Mémoire Vivante, 2008

Liens externes 
 éditions Mémoire Vivante

Plasticien français contemporain
Naissance en juillet 1958